Эрик Мейер (; род. 5 декабря 1944 г.) — нидерландский левый политик, бывший депутатом Европейского парламента от голландской Социалистической партии в 1999—2009 годах и членом Сената Нидерландов с июля 2014 года по июнь 2015 года. По профессии географ.

Биография 
Мейер, родившийся в 1944 году в Амстердаме, проживает в Роттердаме. Изучал социально-экономическую географию, диплом по которой получил в 1972 году. Работал учителем географии (в 1970-х) и государственным служащим (в 1980-х).

Политически активен с начала 1960-х годов, состоял в студенческих организациях, в 1961—1969 годах входил в руководство Социалистической молодёжи (SJ). В 1975 году был избран представителем Пацифистской социалистической партии (ПСП) в Городском совете Амстердама.

Внутри ПСП он возглавлял троцкистскую фракцию «Пролетарские левые», игравшую важную роль во внутрипартийных дискуссиях начала 1970-х годов. Однако когда в 1972 году эта группа откололась, чтобы сформировать самостоятельную партию (ставшую Международной коммунистической лигой, а ныне носящую название «Социалистическая альтернативная политика»), Мейер остался в ПСП, в которой занимал различные должности и был редактором партийного журнала.

С 1982 по 1995 год он был местным депутатом собрания провинции Южная Голландия, избранным по совместному списку «малых левых» (Пацифистской социалистической партии, Коммунистической партии Нидерландов и Политической партии радикалов). После объединения этих партий (а также Евангелической народной партии) в единую политическую силу — «Зелёные левые» — Мейер стал заместителем председателя новой партии и занимал эту должность до 1995 года.

В начале 1996 года Мейер перешёл из «Зелёных левых» в Социалистическую партию. В 1998 году он возглавил ячейку Соцпартии в Дельфсхавене, бедном районе Роттердама, одновременно работая над укреплением европейских контактов партии.

На выборах в Европарламент 1999 года Мейер завоевал для партии её первое место в Европейском парламенте. На европейских выборах 10 июня 2004 года электоральная поддержка Соцпартии увеличилась с 5 % до 7 %, что дало партии второй евродепутатский мандат (к Мейеру присоединилась Картика Лиотард).

В Европарламенте Соцпартия входит в группу «Европейские объединённые левые / Лево-зелёные Севера» (GUE-NGL), хоть и не является частью Партии европейских левых. При этом партия критикует ЕС как надгосударственный проект, слишком далёкий от народа и слишком тесно связанный с интересами транснациональных корпораций.

В Европейском парламенте он был заместителем Комитета по иностранным делам и членом делегации в Объединённом парламентском комитете ЕС-Хорватия. В Европарламенте он в основном занимался транспортом и туризмом. Его главным достижением считалась кампания против обязательных тендеров на общественный городской и региональный транспорт, за которую проголосовало большинство Европейского парламента в 2001 году. Бывший докладчиком Мейер представил компромисс, который оставлял правительствам возможность пользоваться собственным общественным транспортом, и был одобрен Европарламентом 10 мая 2007 года.

8 июля 2014 года он стал членом Сената Нидерландов, заменив Арджана Флигентарта. Срок его полномочий истёк 9 июня 2015 года.

Примечания

Ссылки 
 Профиль в группе Европарламента

Географы Нидерландов
Политики Нидерландов
Социалисты Нидерландов
Троцкисты Нидерландов
Депутаты городского совета Амстердама
Члены Провинциальных штатов Южной Голландии
Члены Первой палаты Генеральных штатов Нидерландов
Депутаты Европарламента от Нидерландов
Депутаты Европарламента (1999—2004)
Депутаты Европарламента (2004—2009)
Рыцари ордена Оранских-Нассау
Персоналии:Роттердам
Википедия:Биографии современников